

Cinema 
 Der Tunnel – film del 1915 diretto da William Wauer
 Il tunnel (Der Tunnel) – film del 1933 diretto da Curtis Bernhardt
 Der Tunnel – film del 2001 diretto da Roland Suso Richter

Letteratura 
 Il tunnel sotto l'oceano (Der Tunnel) – romanzo di Bernhard Kellermann del 1913
 Il tunnel (Der Tunnel) – racconto di Friedrich Dürrenmatt del 1952

en:The Tunnel
es:El túnel
fr:Le Tunnel